Aleksandr Dolgov (1998) – calciatore russo
Evgenij Dolgov (1969) – ex calciatore sovietico dal 1991 russo
Maksym Dolgov (1996) – tuffatore ucraino
Nikolaj Stepanovič Dolgov (1844-1906) – rivoluzionario russo
Nikolaj Vasil'evič Dolgov (1946) – ex calciatore sovietico dal 1991 russo
Pavel Dolgov (1996) – calciatore russo
Pëtr Ivanovič Dolgov (1920-1962) – aviatore sovietico
Vladimir Dolgov (1960-2022) – ex nuotatore sovietico, dal 1992 russo